Abukuma puede referirse a:

 El río Abukuma en Japón.
 Las cuevas de Abukuma, en Japón.
 El Abukuma, crucero ligero japonés.
 La Clase Abukuma de destructores japoneses.
 El Abukuma (DE-229) líder de la citada clase.